Geografia:
 Corbon, comuna (municipalitat) francesa al departament de l'Orne
 Corbon, comuna (municipalitat) francesa al departament de Calvados
 Méry-Corbon, comuna (municipalitat) francesa al departament de Calvados, regió de Baixa Normandia.